Новосибирский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Новониколаевский округ был образован 9 декабря 1925 года из Новониколаевского, Каргатского и части Черепановского уездов Новониколаевской губернии. Центром округа был назначен город Новониколаевск. Округ был разделён на 20 районов:

 Алексеевский район. Центр — село Алексеевское
 Баксинский район. Центр — село Пихтовка
 Бердский район. Центр — село Бердск
 Бугринский район. Центр — село Бугры
 Вьюнский район. Центр — село Вьюны
 Гутовский район. Центр — село Гутово
 Индерский район. Центр — село Индерь
 Каменский район. Центр — село Каменка
 Каргатский район. Центр — село Каргат
 Карпысакский район. Центр — село Карпысак
 Колыванский район. Центр — село Колывань
 Коуракский район . Центр — село Коурак
 Коченевский район. Центр — село Коченево
 Легостаевский район. Центр — село Легостаево
 Маслянинский район. Центр — село Маслянино
 Ордынский район. Центр — село Ордынское
 Ояшинский район. Центр — посёлок Ояш
 Ужанихинский район. Центр — село Ужаниха
 Черепановский район. Центр — город Черепаново
 Чулымский район. Центр — село Романовское

В 1926 Новониколаевск был переименован в Новосибирск, а округ — в Новосибирский.

26 сентября 1927 в состав округа был включён Битковский район, переданный из Каменского округа.

8 мая 1929 вместо 20 районов было образовано 15:

 Алексеевский район
 Баксинский район
 Бердский район
 Битковский район
 Вассинский район
 Индерский район
 Каргатский район
 Колыванский район
 Коченевский район
 Никоновский район
 Новосибирский район
 Ордынский район
 Ужанихинский район
 Черепановский район
 Чулымский район

17 июня 1929 года был образован Вассинский район с центром в селе Вассино, 

20 июня 1930 Индерский район был переименован в Доволенский район, а его центром назначено село Довольное.

30 июля 1930 Новосибирский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 794,5 тыс. человек. Из них русские — 83,1 %; украинцы — 7,6 %; белорусы — 4,7 %; мордва — 1,3 %.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР